Еле́на Алекса́ндровна Ани́щенко (род. 25 октября 1975, Новороссийск) — украинская актриса, заслуженная артистка Украины (1999 год) — получила звание в 23 года.

Биография 
Родилась в 1975 году в Новороссийске.

В 1990—1994 годах окончила Днепропетровское театральное училище (курс А. И. Москаленко) по специальности «артист театра и кино».

В 1996—2000 годах — актриса Крымского академического русского драматического театра имени А. М. Горького.

В 1999 году награждена дипломом «Лучшая актриса года 1998—1999», получила звание Заслуженная артистка Украины (1999); самая молодая заслуженная артистка на всём постсоветском пространстве — получила звание в 23 года.

С 2000 года живёт и работает в Москве, снимается в российских фильмах и сериалах.

В 2006 году окончила Московский педагогический государственный университет по специальности «артист мюзикла, педагог вокала».

Несколько лет работала как певица с Ильей Резником и Вячеславом Добрыниным.

Роли в кино 
В 2005—2022 годах снялась в более 15 фильмах и сериалах, в том числе:

Фильмы:
 2016 — Гуляй, Вася! — мать Алисы
 2021 — Чемпион мира — секретарь министра спорта

Сериалы:
 2010 — Глухарь-3 (серии 50 и 51) — Наташа
 2020 — Беспринципные — Лена
 2022 — Нина — ''Анжелика Гандапас, ведущая

Роли в театре 

 «Гамлет» Шекспир — Офелия
 «Тартюф» Мольер — Марианна
 «Чайка» А. Чехов — Нина Заречная
 «Собака на сене» Лопе де Вега — Диана
 «Трактирщица» Гольдони — Мирандолина
 «Мастер и Маргарита» М. Булгаков — Маргарита
 «Королевские игры» Г. Горин — Анна Болейн
 «Виват Королева» Р. Болт — Елизавета английская
 «Женитьба Фигаро» Бомарше — Сюзанна
 «Доходное место» Н. Островский — Полина
 «Стоянка в Нагасаки» В. Пикуль — Окини-сан
 «Дурочка» Лопе де Вега — Финея
 «Ревизор» Н. Гоголь — Марья Антоновна
 «Женитьба Бальзаминова» Н. Островский — Анфиса
 «Единственный наследник» Ж. Реньяр -Лизетта
 «Криминальный талант» С. Радионов — Рукояткина
 «Лиса и виноград» Г. Фигейреду — Мелита
 «Дама без камелий» Т. Реттиган — Фиа
 «Брак по-итальянски» Эдурдо де Филиппо — Диана
 «Тетка Чарлея» Б. Томас — Китти Веден
 «Каприз» С. Цыпин — Падчерица
 «Снежная королева» Е. Шварц — Герда, Атаманша
 «Предложение» А. Чехов — Наталья Степановна
 «Дуэнья» Р. Шеридан — Донья Луиса
 «Восемь любящих женщин» Р. Тома — Сюзанна
 «Мачеха» Оноре де Бальзак — Полина
 «Поминальная молитва» Г. Горин — Хава
 «Свадьба соек» — Курица
 «Тряпичная кукла» — Марселла, Регеди Энн,
 «Левша» — Мэри
 «We will rock you» — Училка
 «Бременские музыканты» — Кошка

Примечания

Ссылки 
 akterskoe-agentstvo
 
 
 
 Анищенко Елена Александровна // Сфера кино, 2022
 Елена Анищенко: «Быть счастливой — это искусство, и ему можно научиться!», 2019

Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького